Ю́лия Валенти́новна Джи́ма (; 19 сентября 1990, Киев) — украинская биатлонистка. Олимпийская чемпионка 2014 года в эстафете, трёхкратный призёр чемпионатов мира, победительница этапов Кубка мира, пятикратная чемпионка Европы.

Биография 
Отец спортсменки — Валентин Джима, бывший советский и украинский биатлонист, участник Олимпийских игр 1994 года в Лиллехаммере.

За основную сборную Украины Джима дебютировала в сезоне 2011/12 на этапе Кубка мира в Оберхофе и в первой же своей гонке сумела набрать очки, заняв 34-е место в спринте. Принимала участие в чемпионате мира по биатлону в Рупольдинге. На последнем этапе Кубка мира в Ханты-Мансийске Джима показала лучший результат в сезоне, заняв 17-е место в спринте. Уже 13 лет учится на гуманитарном факультете Сумского государственного университета.

В составе сборной Украины завоевала пять медалей в женских эстафетах на чемпионатах мира (2013, 2017, 2019, 2020, 2021). В личных гонках на чемпионатах мира несколько раз попадала в 10-ку лучших. На Олимпийских играх 2014 года в Сочи в составе сборной Украины выиграла золотую медаль в женской эстафете. Джима бежала на втором этапе и не использовала ни одного дополнительного патрона.

6 декабря 2019 года в Поклюке Джима одержала свою первую личную победу на этапе Кубка мира, выиграв индивидуальную гонку. Джима не допустила ни одного промаха и на 5,9 сек опередила польку Монику Хойниш-Старенгу.

На Олимпийских играх 2022 года в Пекине была лидером сборной Украины, выступила на всех шести дистанциях и 4 раза попала в 10-ку лучших: 10-е место в индивидуальной гонке, 8-е место в спринте, 7-е место в женской эстафете и 7-е место в масс-старте.

В конце февраля 2022 года во время войны с Россией вступила в ряды Национальной гвардии Украины.

Личная жизнь 
Не замужем, детей нет. Увлечения — рисование, музыка.

Выступления на крупных соревнованиях

Участие в Олимпийских играх

Чемпионаты мира среди юниоров

Чемпионаты Европы 

[*] — юниорские соревнования

Чемпионаты мира

Карьера в Кубке мира

Сезон 2011/12 — дебют в Кубке мира 
В конце декабря 2011 года президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что Джима вошла в состав команды на четвертый этап Кубка мира.

Дебют Юлии в кубке мира состоялся 4 января 2012 года на четвёртом этапа в немецком Оберхофе. Джима вместе с Еленой Пидгрушной, Витой и Валей Семеренко заняла 8 место в эстафете, отстав от победителей — команды России почти на четыре минуты. Через день, 6 января, украинка дебютировала в личной гонке — спринте, где заняла 34 место (0+0), набрав первые очки в карьере. Последующие три этапа Юлия пропустила. 21-летняя спортсменка вернулась в Кубок мира на восьмом этапе, который проходил в финском Контиолахти. Пропустив смешанную эстафету, Джима в спринтерской гонке заняла 19 место. В преследовании украинка отодвинулась на 14 позиций, заняв итоговое 33 место. На Чемпионате мира в Рупольдинге Джима провела две гонки: спринт и пасьют, заняв 39 и 48-е место соответственно. Последний этап сезона сложился для Юлии относительно удачно: в спринте она заняла 17 место, показав на тот момент лучший результат в карьере. Однако в преследовании успех развить не удалось и c пятью промахами украинская спортсменка откатилась на 21-у позицию, заняв 38 место. В общем зачете Юлия Джима заняла итоговое 60-е место, набрав 66 очков.

Сезон 2012/13 — первый полноценный сезон и серебро чемпионата мира 
Сезон 2012/13 стал первым полноценным сезоном в карьере молодой спортсменки. Джима выступила на 8-ми из 9-ти этапов, пропустив лишь седьмой этап, проходивший в Хольменколлене, а также завоевала серебро Чемпионата мира в эстафетной гонке.

Первые три этапа, проходившие в начале сезона, сложились для Джимы неудачно: украинка лишь дважды в личных гонках сумела попасть в 20-ку сильнейших, заняв 13 и 15 место в спринтерских гонках в Эстерсунде и Хохфильцене соответственно. В первой эстафете сезона Юлия вместе с командой заняла второе место, пропустив вперед лишь норвежек.

Сезон 2018/19  
На первом этапе Кубка мира, в словенской Поклюке, в индивидуальной гонке, Юлия впервые в карьере одержала победу на отдельных дистанциях. Её преимущество над соперницей, занявшей второе место составило всего 5,9 секунды. Гонку украинка провела без промахов на огневых рубежах.

Кубок мира

Места в Кубках мира

Подиумы на этапах Кубка мира

Результаты выступлений 

В таблице отражены места, занятые спортсменом на гонках биатлонного сезона.

Инд — индивидуальная гонка
Пр — гонка преследования
Спр — спринт
МС — масс-старт
Эст — эстафета
См — смешанная эстафета
Осм — одиночная смешанная эстафета
DNS — спортсмен был заявлен, но не стартовал
DNF — спортсмен стартовал, но не финишировал
LAP — спортсмен по ходу гонки (для гонок преследования и масс-стартов) отстал от лидера более чем на круг и был снят с трассы
DSQ — спортсмен дисквалифицирован
отм — гонка была отменена
— − спортсмен не участвовал в этой гонке

Государственные награды 
 Орден «За заслуги» ІІ степени (9 сентября 2017)
 Орден «За заслуги» ІІІ степени (23 августа 2014)
 Орден княгини Ольги IІІ степени (8 марта 2021)

Примечания 

Биатлонисты Украины
Олимпийские чемпионы по биатлону
Олимпийские чемпионы от Украины
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2014 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы Европы по биатлону